Der eiserne Gustav steht für:

 Gustav Hartmann (Droschkenkutscher) (1859–1938), Berliner Droschkenkutscher
 Der eiserne Gustav (Roman) von Hans Fallada
 Der eiserne Gustav (Film), Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1958 mit Heinz Rühmann in der Titelrolle
 Der eiserne Gustav (Fernsehserie), siebenteilige Fernsehserie aus dem Jahr 1979 mit Gustav Knuth in der Titelrolle